Педро Миланс Карамбула (; родился 24 марта 2002 года, Лас-Пьедрас) — уругвайский футболист, защитник клуба «Пеньяроль».

Клубная карьера 
Миланс — воспитанник клуба «Хувентуд Лас-Пьедрас». 6 декабря 2019 года в матче против «Насьоналя» он дебютировал в уругвайской Примере.

Международная карьера 
В 2019 году Миланс в составе юношеской сборной Уругвая принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу, Чили, Эквадора, Бразилии, а также дважды Аргентины и Парагвая. В поединке против бразильцев Педро забил гол.

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Хувентуд»